Samantha Smith (activiste) (1972-1985), een Amerikaans vredesactiviste
 Samantha Smith (tennisster) (1971), een Brits tennisster